Fácános, s a budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert egyik ismert épülete
Fácános a Zugligeti út – Béla király út – Csermely út által határolt hatalmas telek
Fácános vár  középkori palánkvár Fonyódon